Argaeus mons steht für:

 ein Vulkanmassiv in Kappadokien, heute Erciyes Dağı
 einen Vulkankegel in Südwestkappadokien, heute Hasan Dağı

Siehe auch:
 Mons Argaeus, ein Mondberg